Tetida (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Tetija (mjesec), saturnov satelit često pogrešno preveden kao "Tetida"